1/2 o  puede referirse a:

Un medio, mitad o ; la cantidad 0.5 en decimales;
1 de febrero, en la notación de fecha día-mes.
2 de enero, en la notación de fecha mes-día.